Social Intercourse – album degli Smashed Gladys del 1988
 Social Intercourse – film co-prodotto da David Michael Latt del 2000
 Social Intercourse – album di Stephen Pearcy del 2002